Zwetpolder (Haarlemmermee), een kleine polder in Haarlemmermeer nabij Halfweg
Zwetpolder (Woubrugge), een polder aan de oostoever van het Paddegat, ten noorden van Woubrugge
Zwetpolder (Zoeterwoude), tot 1895 een waterschap
Zwet- en Groote Blankaartpolder, een waterschap te Zoeterwoude en Leidschendam (1895-1979)

Zie ook 
Zwetterpolder, een waterschap (1651-1979) in de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
Zwet (toponiem)